Richard-Wagner-Anlage steht für:
 eine Parkanlage seitlich der Prinzregentenstraße in München
 eine Parkanlage um das Landesdenkmal (Wiesbaden)